

Населені пункти та їхні частини

 Боґданкі — село в гміні Юхновець-Косьцельни Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Боґданкі — село в гміні Понець Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Боґданкі — частина міста Члопа в Валецькому повіті Західнопоморського воєводства
 Боґданкі — осада в гміні Ласін Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки